Bely steht für:
 Bely (Stadt), Stadt in der Oblast Twer (Russland)
 Bely (Insel), Insel in Russland
 Bely (Vulkan), Vulkan in Russland
 Circus Bely, deutsches Zirkusunternehmen

Bely ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Alexandrowitsch Bely (* 1972), russischer Theater- und Filmschauspieler.
 Andrei Bely (1880–1934), russischer Schriftsteller
 Gennadi Wladimirowitsch Bely (1951–2001), sowjetisch-ukrainischer Mathematiker
 Michail Uljanowitsch Bely (1922–2001), sowjetisch-ukrainischer Politiker, Physiker und Universitätsrektor

Bělý steht für:
 Bělý, Ortsteil der Minderstadt Machov, Tschechien
Siehe auch:
 Beli
 Belly